Sunwing Airlines Inc., действующая как Sunwing Airlines — канадская магистральная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Торонто (Онтарио), выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки в аэропорты Карибских островов, Канады, Соединённых Штатов Америки и Мексики. Является дочерним предприятием корпорации «Sunwing Travel Group» и партнёром по холдингу с компанией «Sunwing Vacations/Vacances Sunwing».



История 
Авиакомпания была образована в ноябре 2005 года и начала операционную деятельность с пассажирских перевозок из аэропортов Канады в США, Мексику и страны Карибского бассейна на нескольких самолётах Boeing 737-800. Президентом компании с момента её образования является Марк Уильямс, ранее работавший президентом другой канадской авиакомпании Skyservice. Свою трудовую деятельность Уильямс начинал с работы в штатах авиаперевозчиков Wardair и Canadian Airlines.

29 сентября 2009 года Sunwing Airlines объединилась с компанией «Signature and SellOffVacations», а спустя некоторое время подписала долгосрочный договор с британской туристической корпорацией TUI Travel.

Сервис на борту 
Сервисное обслуживание пассажиров на борту авиакомпании Sunwing Airlines включает в себя предоставление холодного и горячего питания по выбору, питание за дополнительную оплату, а также шампанское и лёгкий алкоголь на рейсах международных направлений. Всё самолёты перевозчика оснащены телевизорами, расположенными над пассажирскими креслами, аудиогарнитуры во время полёта предоставляются пассажирам бесплатно.

Флот 
По состоянию на декабрь 2010 года воздушный флот авиакомпании Sunwing Airlines составляли 18 взятых в лизинг самолётов Boeing 737-800, салоны которых скомпонованы только экономическим классом со 189 пассажирскими сиденьями в каждом лайнере. Средний возраст воздушных судов авиакомпании составил 4,1 года.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании
 Sunwing Vacations
 SellOffVacations
 Signature Vacations

Авиакомпании Канады